Mužská dvouhra BB&T Atlanta Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Finále mělo stejné složení jako v roce 2017.

Vítězem se opět stal nejvýše nasazený John Isner, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku Ryana Harrisona po třísetovém průběhu 5–7, 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak 33letý Američan připsal, po triumfu z Miami Open 2018, druhé turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Od založení turnaje v roce 2010 se Isner vyjma roku 2012 probojoval vždy do finále. Osm finálových účastí proměnil v pět trofejí, a to vrámci předchozích šesti ročníků. Pěti tituly z jednoho turnaje se zařadil po bok čtyř Američanů – Connorse, Johna McEnroea, Samprase a Agassiho, kteří tohoto výkonu na túře ATP dosáhli.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018